L'expression « écureuil à trois couleurs » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs :
 l'Écureuil à trois couleurs () ;
 l'Écureuil à trois couleurs ().

Articles connexes

Référence 

Rongeur (nom vernaculaire)
Sciuridae
Nom de rongeur ambigu